Гібри́дне авто́ () — високоекономічне авто, котре рухається завдяки системі «електродвигун — двигун внутрішнього згорання» (надалі двигун), споживаючи як пальне, так і заряд електроакумулятора. Головна перевага гібридного автомобіля — зменшення споживання пального та шкідливих викидів. Ефект досягається повним автоматичним режимом роботи двигуна з допомогою бортового комп'ютера, починаючи від своєчасного вимкнення двигуна під час зупинки в транспортному потоці, з можливістю продовжити рух без його повторного старту, виключно на енергії акумуляторної батареї, та закінчуючи складнішим механізмом рекуперації — використання електродвигуна як генератора електричного струму для відновлення заряду батареї.

Гібриди з можливістю підключення до електромережі
Такий автомобіль, так само званий англ. plug-in hybrid electric vehicle або PHEV, підключати до мережі не обов'язково — але у власника є і така можливість. В результаті водій отримує всі переваги електромобіля без найбільшого його недоліку — обмеження по пробігу за один заряд. Машину можна використовувати як електромобіль більшу частину шляху, а як тільки заряд падає нижче певного рівня, включається невеликий бензиновий або дизельний двигун і машина їде далі як послідовний гібрид приводячи в дію ТЕДи і заряджаючи накопичувачі, після їх зарядки двигун вимикається і цикл повторюється. Зарядка буде відбуватися в основному вночі, в години, коли електроенергія коштує дешевше.

Прикладом PHEV є, наприклад, модель Chevrolet Volt, що випускається концерном General Motors з 2010 року.

Виробники і доступні моделі 
 Audi:
 Audi Q5
 BMW:
 BMW 7-series Long ActiveHybrid
 Cadillac:
 Cadillac Escalade Hybrid
 Cadillac ELR
 Ford:
 Ford Escape Hybrid
 Mercury Mariner Hybrid
 Honda:
 Honda Insight (International Engine of the Year 2000)
 Honda Civic Hybrid
 Honda Accord Hybrid
 Honda Fit Hybrid
 Honda CR-Z
 Hyundai Elantra hybrid LPi: єдиний гібрид, що використовує у якості пального зріджений нафтовий газ
 General Motors:
 Cadillac Escalade Hybrid-гібридна версія преміум-позашляховика
 Chevrolet Silverado/GMC Sierra Hybrid (схема Mild hybrid)
 Chevrolet Volt
 New Flyer — автобуси, що використовують електричний привод системи Allisons
 Opel Astra — дизельний гібрид
 Opel Ampera
 Mazda:
 Mazda Demio (тільки в Японії, схема Assist hybrid)
 Mercedes-Benz:
 Mercedes-Benz C 300 BlueTEC Hybrid
 Mercedes-Benz E 300 BlueTEC Hybrid
 Mercedes-Benz S 400 Hybrid L
 
 Porsche:
 Porsche Cayenne S Hybrid
 Porsche Panamera S Hybrid
 Renault:
 Renault Kangoo (Франція)
 Toyota и Lexus:
 Prius (Motor Trend Car of the Year 2004 , International Engine of the Year 2004, European Car of the Year 2005)
 Lexus CT 200h
 Lexus RX400h
 Toyota Highlander
 Lexus GS 450h
 Lexus LS 600h L
 Toyota Camry Hybrid
 Toyota Estima (тільки Японія)
 Toyota Harrier Hybrid
 Toyota Yaris Hybrid
 Nissan
 Nissan Altima Hybrid —- гібридна схема Toyota
 Volkswagen
 Volkswagen Touareg
 Вантажні автомобілі
 Hino Motors Peterbilt (США)
 Hino Dutro Hybrid (продається в Японії і Австралії)
 Велосипеди с електродвигуном
 Мопед
 Power-assisted bicycle
 Електричний велосипед

Див. також 
 Система «старт-стоп»
 Гібридний синергетичний привід

Примітки

Посилання 

 Машина без бензина «Эксперт Украина» № 12(63) / 27 березня 2006 

Автомобілі
Електротранспорт